Makatsch ist der Familienname folgender Personen:

 Heike Makatsch (* 1971), deutsche Schauspielerin, Sängerin, Autorin und Fernsehmoderatorin
 Rainer Makatsch (* 1946), deutscher Eishockeytorwart
 Wolfgang Makatsch (1906–1983), deutscher Ornithologe